Piesczek ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Glawischnig-Piesczek (* 1969), österreichische Politikerin (Grüne), siehe Eva Glawischnig
 Volker Piesczek (* 1969), österreichischer Fußballer und Fernsehmoderator